Дюльфер — фамилия.

Фамилия 
 Дюльфер, Ганс (1892—1915) — немецкий альпинист
 Дюльфер, Мартин (1859—1942) — немецкий архитектор

Другое 
 Дюльфер — спуск по верёвке на крутых и отвесных стенах